Kostenki è un villaggio russo situato sulla sponda occidentale metà del fiume Don, nell'Oblast' di Voronež. È noto per un'elevata concentrazione di reperti relativi a culture di esseri umani moderni (Homo Sapiens), dall'inizio dell'epoca del Paleolitico superiore.

Al di sopra di alcuni dei reperti, è stato rinvenuto uno strato di cenere vulcanica, proveniente dall'eruzione dell'ingnimbrite campana, di circa 40.000 anni, il che dimostra che "alcuni esseri umani sconosciuti" abitarono il sito prima di quella eruzione. Le prime datazioni sui resti ritrovati in questo sito, effettuate con il metodo del carbonio-14, si aggirano intorno a 32.600 ± 1.100 anni fa: si tratta di una tibia e di una fibula con tratti appartenenti alla tipica fisionomia dei Cromagnon.

Nel 2009, è stato estratto del DNA dai resti di un maschio di una tribù di cacciatori-raccoglitori, vissuto 30.000 anni fa, morto all'età di 20-25 anni. La sua linea materna era fondata sull'aplogruppo U2 del DNA mitocondriale. Fu sepolto in una fossa ovale in posizione rannicchiata e il suo corpo fu ricoperto con pigmenti rosso ocra.

Secondo John F. Hoffecker (BBC Science in action, 12 Gen. 2007), furono ritrovati aghi da cucito di osso o di avorio appena al di sopra dello strato di cenere, oltre  a delle tracce di fibre. Si tratterebbe della prima adozione di un regolare abbigliamento presso i primi umani.

L'eruzione del vulcano dei Campi Flegrei avvenne circa nel 39.280 ± 110. L'esplosione di 500 km³ di ignimbrite fu la più potente negli ultimi 200.000 anni di storia europea .

Gli ornamenti furono perforati a mano mediante un rudimentale trapano a rotazione, che si trova a Kostenki 17 Liv. II, un livello antecedente all'eruzione vulcanica, da cui si desume che la popolazione era "tecnicamente pronta" all'arrivo dell'inverno vulcanico.

Nel periodo intorno a 40-24.000 anni fa in Europa si formò un cline latitudinale di transizione dei tratti uomo moderno/Uomo di Neanderthal. I siti di Kostenki relativi a insediamenti di Homo sapiens si trovano all'estremo orientale.

Il complesso di ritrovamenti sottostante lo strato di ignimbrite campana (strato di tefrite) è associato alla locale cultura non transizionale di Strelec e analogo a culture del paleolitico superiore dell'Europa centrale e occidentale dove la cultura sheletiana è molto simile. L'iniziale sviluppo culturale può essere attribuito a neanderthaliani locali.

Note

Bibliografia

 Pazynych V. (). Could volcanic ash from Apennines the to reach the Kosteki site  
 https://www.academia.edu/5508809/Could_volcanic_ash_from_the_Apennines_to_reach_the_Kosteki_site_Voronezh_Russia_

Siti archeologici preistorici
Siti archeologici dell'Oblast' di Voronež